Nongso-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Nongso-dong, Jeongeup, stadsdel i Jeongeup, Norra Jeolla, 
 Nongso-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan,